

Film
The Indelible Stain – cortometraggio del 1912 diretto da Colin Campbell
The Indelible Stain – cortometraggio del 1913 prodotto in Francia dalla Société Générale des Cinématographes Éclipse

TV
The Indelible Stain  – episodio del 2012 della serie tv Lewis